Películas caseras se puede referir a:

Películas caseras, un término usado para referirse a películas o videos realizados por aficionados.
Películas caseras, una serie animada emitida desde 1999 hasta 2004.